Грета Георгиевна Соловьева (род. , , Армянская ССР, СССР) — доктор философских наук, профессор, академик Академии социальных наук, автор многочисленных публикаций по философской компаративистике, гендерологии, философии образования, диаспорологии, этике, межэтнической коммуникации. Автор более 70 научних изданий, 18 монографии.

Образование 
Окончила Казахский государственный университет С. М. Кирова по специальности «Журналистика» в 1962 году.

В 1992 году защитила докторскую диссертацию по теме «Негативная диалектика Теодора Адорно в контексте современной западной философии» (17.07.1992).

14.06.1996 года присвоено звание профессора.

Профессиональная деятельность 
Первые пять лет после окончания университета работала корреспондентом радио, телевидения и литературным сотрудником в редакции «Огни Алатау».

После аспирантуры начала работу в РГКП «Институт философии, политологии и религиоведения» в качестве младшего научного сотрудника.

В настоящий момент продолжает работать в Институте на должности главного научного сотрудника.

Много лет занимается гендерными исследованиями и преподает авторский курс «Гендер».

Соавтор учебных пособий «Введение в теорию гендера» и «Основы гендерного образования».

Автор более 200 научных трудов, среди которых — 6 монографий, 50 разделов в коллективных монографиях.

Награды 
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии науки» (2011)
 Почетная грамота Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2014)

Научные труды 
1. О роли сомнения в познании. — Алма-Ата, 1976. — 8.п.л.

2. Идея как форма разрешения противоречия // Роль категории «идея» в научном познании. — Алма-Ата, 1979.

3. Догматизм, скептицизм, диалектика // Материалистическая диалектика как логика. — Алма-Ата, 1979.

4. Загадка счастья. Опыт философского размышления. — Алма-Ата, 1983.

5. Сомнение и философская аргументация // Философские проблемы аргументации. — Ереван, 1984.

6. Диалогичность общения: Сократ и Адорно // Проблемы нравственной культуры общения. — Вильнюс, 1986.

7. Диалектико-логические импликации античного скептицизма // История диалектики (книга 1). — Алматы, 2000.

8. Современная западная философия (От Серена Кьеркегора до Жака Деррида). — Алматы, 2002.

9. Проблема счастья в «Никомаховой этике» Аристотеля// Античный вестник. — Алматы, 2004.

10. Фридрих Ницше и его декомпозиция античной культуры// Античный вестник. — Алматы, 2006.

11. Постмодернистские трансформации античной культуры// Античный вестник. — Алматы, 2007.

12. Античный скептицизм и его современные интерпретации// Античный вестник. — Вып.5. — Алматы,2008. — С. 404—421.

13. Софисты и Сократ: неоконченный спор// Проблемы истории древнего мира и раннего средневековья. — Вып.1. — Алматы,2009. — С. 96-107.

14. Как стать счастливым. Советы Эпикура// Проблемы античного мира и современность. — Вып.1. — Алматы, 2010. — С. 150—163.

15. Принцип разум а и принцип экзистенции: Сократ в современном мире// Проблемы античного мира и современность. — Вып.2. — Алматы,2011. — С. 417—428.

16. Об эросе Платона и постмодернистском соблазне// Проблемы античного мира и современность. — Вып.2013. — Алматы, 2012. — С.393-404.

Научные статьи 
Соловьева Грета Георгиевна Интеллект и идентичность: образовательный контекст Интеллект и идентичность: образовательный контекст 2018 — г. 10 — стр. 0

Соловьева Грета Георгиевна Интеллект и идентичность: образовательный контекст. (часть IІ) Интеллект и идентичность: образовательный контекст. (часть IІ) 2018 — г. 10 — стр. 0

Соловьева Грета Георгиевна Национальный код и философский концепт прагматизма Национальный код и философский концепт прагматизма 2018 — г. 18 — стр. 0

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Философы СССР
Философы Казахстана